Жуанеш () — португальська власна назва.

Топоніми

Алдейя-де-Жуанеш — парафія.